Leopold Seeh (* 7. Juni 1873 in Hochspeyer; † 9. Mai 1937) war ein Kaufmann und Heimatforscher, der sich mit der Geschichte Hochspeyers befasste.

Leopold Seeh betrieb ein Geschäft für Kurzwaren und war Gemeinderatsmitglied für die Deutsche Demokratische Partei DDP in der Weimarer Republik. 

Als Heimatforscher verfasste Leopold Seeh ein – heute verschollenes – Manuskript zur Geschichte Hochspeyers. Überliefert sind mehrere von ihm in der Pfälzischen Volkszeitung veröffentlichte Artikel zu geschichtlichen Wanderungen in der Umgebung Hochspeyers.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete der Jude Leopold Seeh sein schriftstellerisches Engagement. Seine Nachkommen wanderten nach Amerika aus.

Quellen 
Die heimatkundlichen Schriften von Leopold Seeh 1928–1933 herausgegeben von Franz Neumer, Eigenverlag, Hochspeyer 2003.

Heimatforscher (Rheinland-Pfalz)
Person (Hochspeyer)
Person (Pfälzerwald)
Kommunalpolitiker (Landkreis Kaiserslautern)
Deutscher
Geboren 1873
Gestorben 1937
Mann